Sezona Formule 1 2014 je petinšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE, ki se je začela 16. marca 2014 z dirko za , končala pa se je 23. novembra 2014 z devetnajsto dirko sezone za , ko so bile prvič podeljene dvojne točke. Nova dirka je bila Velika nagrada Rusije, po desetih sezonah je spet potekala Velika nagrada Avstrije, iz koledarja sta izpadli Velika nagrada Indije in Velika nagrada Koreje. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Lewis Hamilton, moštvenega pa Mercedes.

Dirkači in moštva

|-
|rowspan=2|  Infiniti Red Bull Racing
!rowspan=2| Red Bull–Renault
|rowspan=2| RB10
|rowspan=2| Renault Energy F1-2014
|rowspan=2| 
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
|-
|rowspan=2|  Mercedes AMG Petronas F1 Team
!rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2| F1 W05
|rowspan=2| Mercedes PU106A Hybrid
|rowspan=2| 
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
|-
|rowspan=2|  Scuderia Ferrari
!rowspan=2| Ferrari
|rowspan=2| F14 T
|rowspan=2| Ferrari 059/3
|rowspan=2| 
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
|-
|rowspan=2|  Lotus F1 Team
!rowspan=2| Lotus–Renault
|rowspan=2| E22
|rowspan=2| Renault Energy F1-2014
|rowspan=2| 
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean 
|rowspan=2|  Charles Pic Esteban Ocon
|-
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
|-
|rowspan=2|  Sahara Force India F1 Team
!rowspan=2| Force India–Mercedes
|rowspan=2| VJM07
|rowspan=2| Mercedes PU106A Hybrid
|rowspan=2| 
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
|rowspan=2|  Daniel Juncadella
|-
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez 
|-
|rowspan=2|  Marussia F1 Team
!rowspan=2| Marussia–Ferrari
|rowspan=2| MR03
|rowspan=2| Ferrari 059/3
|rowspan=2| 
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
|rowspan=2|  Alexander Rossi
|-
| align="center" | 4
|  Max Chilton
|-
|rowspan=2|  Williams F1 Team
!rowspan=2| Williams–Mercedes
|rowspan=2| FW36
|rowspan=2| Mercedes PU106A Hybrid
|rowspan=2| 
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
|rowspan=2|  Felipe Nasr Susie Wolff
|-
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
|-
|rowspan=2|  McLaren Mercedes
!rowspan=2| McLaren–Mercedes
|rowspan=2| MP4-29
|rowspan=2| Mercedes PU106A Hybrid
|rowspan=2| 
| align="center" | 22
|  Jenson Button
|rowspan=2| 
|-
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
|-
|rowspan=2|  Sauber F1 Team
!rowspan=2| Sauber–Ferrari
|rowspan=2| C33
|rowspan=2| Ferrari 059/3
|rowspan=2| 
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
|rowspan=2|  Giedo van der Garde Sergej Sirotkin Adderly Fong
|-
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
|-
|rowspan=2|  Scuderia Toro Rosso
!rowspan=2| Toro Rosso–Renault
|rowspan=2| STR9
|rowspan=2| Renault Energy F1-2014
|rowspan=2| 
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
|rowspan=2|  Max Verstappen
|-
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
|-
|rowspan=2|  Caterham F1 Team
!rowspan=2| Caterham–Renault
|rowspan=2| CT05
|rowspan=2| Renault Energy F1-2014
|rowspan=2| 
| align="center" | 946
|  Marcus Ericsson Will Stevens
|rowspan=2|  Alexander Rossi Roberto Merhi Robin Frijns
|-
| align="center" | 1045
|  Kamui Kobajaši André Lotterer
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstralija
| Albert Park
| 16. marec
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 2
|  Malezija
| Sepang
| 30. marec
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 3
|  Bahrajn
| Bahrain
| 6. april
|  Nico Rosberg
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 4
|  Kitajska
| Shanghai
| 20. april
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 11. maj
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monaco
| 25. maj
|  Nico Rosberg
|  Kimi Räikkönen
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 7
|  Kanada
| Montreal
| 8. junij
|  Nico Rosberg
|  Felipe Massa
|  Daniel Ricciardo
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 8
|  Avstrija
| Red Bull Ring
| 22. junij
|  Felipe Massa
|  Sergio Pérez
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 9
|  V. Britanija
| Silverstone
| 6. julij
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 10
|  Nemčija
| Hockenheimring
| 20. julij
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 11
|  Madžarska
| Hungaroring
| 27. julij
|  Nico Rosberg
|  Nico Rosberg
|  Daniel Ricciardo
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 12
|  Belgija
| Spa
| 24. avgust
|  Nico Rosberg
|  Nico Rosberg
|  Daniel Ricciardo
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 13
|  Italija
| Monza
| 7. september
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 14
|  Singapur
| Marina Bay
| 21. september
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 15
|  Japonska
| Suzuka
| 5. oktober
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 16
|  Rusija
| Soči
| 12. oktober
|  Lewis Hamilton
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 17
|  ZDA
| Americas 
| 2. november
|  Nico Rosberg
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 18
|  Brazilija
| Interlagos 
| 9. november
|  Nico Rosberg
|  Lewis Hamilton
|  Nico Rosberg
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 19
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 23. november
|  Nico Rosberg
|  Daniel Ricciardo
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Konstruktorsko prvenstvo

Sklici 

2014
2014 v športu